Pioněrskaja může být:

 Pioněrskaja (polární stanice) – sovětská polární stanice v zemi královny Marie v Antarktidě, v letech 1956–1959
 Pioněrskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Filjovské lince
 Pioněrskaja (stanice metra v Petrohradu) – stanice metra v Petrohradu na Moskovsko-Petrogradské lince
 Pioněrskaja – název stanice podpovrchvé tramvaje ve Volgogradu

Externí odkazy